

Nom de famille
Les frères Hanlon, une fratrie d'acrobates anglais du .
Alma Hanlon (1890-1977), une actrice américaine du cinéma muet.
James Hanlon (né en 1966), un acteur américain.
Robert Hanlon, l'inventeur du rasoir de Hanlon.

Homonymie de nom de famille